Чемпионат мира по водным видам спорта 2023 (Акватика-2023) — 20-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который пройдёт в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля 2023 года.

Первоначально должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года, однако после переноса летних Олимпийских игр 2020 в Токио и наложения дат обоих соревнований, чемпионат мира по водным видам спорта был сдвинут на 2022 год. В январе 2022-го чемпионат был снова перенесён на год.

Выборы места проведения 
Изначально соревнования должны были состояться в Будапеште летом 2021 года. Об этом было объявлено 19 июля 2013 года на Генеральном конгрессе FINA в Барселоне. Однако Будапешт принял чемпионат мира 2017 года ввиду отказа в феврале 2015 года Гвадалахары.

Место проведения чемпионата 2021 года стало вакантным, и 9 июня 2015 года FINA сообщила, что интерес к проведению чемпионатов мира по водным видам спорта 2021 и 2023 годов проявили Аргентина, австралийские города Мельбурн и Сидней, китайские Ухань и Нанкин, два немецких города, Япония, Турция и Катар. 30 июня 2015 года в информационной встрече для потенциальных кандидатов приняли участие представители шести городов: Абу-Даби, Буэнос-Айреса, Стамбула, Нанкина, Фукуоки и Дохи.

31 января 2016 года каждая из заявок была официально представлена, ​​и на заседании Генерального конгресса FINA в Будапеште в июле 2017 года было объявлено, что городами-организаторами станут Фукуока в 2021 году и Доха в 2023-м.

Фукуока ранее уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2001 году. Таким образом, это будет второй чемпионат в Японии и четвёртый в Азии после первенств 2019 года в корейском Кванджу и 2011 года в китайском Шанхае.

Спортивные объекты 
Большинство соревнований пройдёт в комплексе Marine Messe, построенном к летней Универсиаде 1995. Плавание и синхронное плавание пройдут в конференц-центре «Фукуока», водное поло состоится в центре «Кокусай», прыжки в воду — в префектурном бассейне «Фукуока», а соревнования по плаванию на открытой воде и хай-дайвингу — в Boat Race Fukuoka.

Календарь

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 

2023
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19